Rankin megye (Mississippi)
Rankin megye (Új-Dél-Wales)